Анатолий Леонтьевич Михеев (1944, Грозный, СССР — 6 июня 2010) — советский футболист, полузащитник и тренер. Мастер спорта.

Биография 
Всю карьеру провёл в грозненском «Тереке» в 1963—1976 годах, многолетний капитан команды. В 1963—1964 выступал в третьей по силе лиге — классе «Б». Во второй по силе лиге — второй группе класса «А» (1965—1969) и первой лиге (1976) — провёл 182 матча, забил 33 гола. В 1970 году в четвёртой по силе лиге — классе «Б» — забил 16 голов. В 1971—1975 годах во второй лиге забил 65 голов.

В 1979 году возле села Старые Атаги, двигаясь на машине, сбил насмерть 15-летнего мальчика. За Михеева заступился местный авторитетный житель, что спасло его от кровной мести.

Впоследствии работал в «Тереке» тренером, трижды (1982, 1994, 2002, и. о.) был главным тренером.

Примечания

Ссылки 
 

Футболисты СССР
Игроки ФК «Ахмат»
Футбольные тренеры СССР
Футбольные тренеры России
Тренеры ФК «Ахмат»
Мастера спорта СССР